Anton Buttigieg (1912-1983) – politico e poeta maltese
John Buttigieg (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore maltese
Joseph Buttigieg (1947-2019) – accademico e traduttore maltese naturalizzato statunitense
Norman Buttigieg (1956) – ex calciatore maltese
Pete Buttigieg (1982) – politico statunitense, figlio di Joseph
Robbie Buttigieg (1936-2004) – calciatore maltese